Le Violon – film del 1908 diretto da Louis Feuillade
 Le Violon – film del 1911 diretto da Karl Hanse